MIMO est le nom court du groupe Mutualisation interministérielle pour un environnement de travail ouvert;
MIMO est une abréviation signifiant . Elle peut se référer à :
 un système automatique : MIMO (automatique) ;
 une technique utilisée pour les réseaux sans fil : MIMO (télécommunications) ;
MIMO est une abréviation signifiant , base de données en ligne des instruments de musique des musées publics.
MiMo, une abréviation signifiant , est un style d'architecture régional développé en Floride du sud durant l'après-guerre.

Voir aussi
 Mimo, un des quatre personnages principaux de la série télévisée Les Podcats.